Clint Eastwood

Localidades
Eastwood (Michigan)
Eastwood (Luisiana)

Desambiguação